Streng steht für:

 Streng, einen Begriff aus der Mathematik
 Mathematische Strenge als logische Vorgehensweise innerhalb der Mathematik
 formale Strenge in unterschiedlichen Fachgebieten
 Streng (Gewässer) schmale, manchmal künstlich angelegte bzw. durch Erweiterung und Ausbau schiffbar gemachte kleinere Wasserstraßen zwischen natürlichen Seen 

Streng ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons von Streng (1852–1940), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Anton von Streng (Politiker) (1694–1781), Politiker (1763–66 Bürgermeister von Konstanz), seit 1766 katholischer Geistlicher
 Anton von Streng (General) (1729–1798), Schweizer General in sardinischen Diensten
 Daria Streng (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Ernst Streng (1942–1993), deutscher Radrennfahrer
 Felix Streng (* 1995), deutscher Leichtathlet im Behindertensport
 Ferdinand Ludwig Streng (1786–1857), deutscher Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Franz Streng (* 1947), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Franziskus von Streng (1884–1970), Schweizer Geistlicher, Bischof von Basel
 Friedrich Streng (1904–1990), deutscher Architekt, Kunsthistoriker und Genealoge
 Henryk Streng (1903–1960), nach 1941 Marek Włodarski, polnischer Künstler
 Hermann Streng (1877–1959), deutscher Maler
 Johann August Streng (1830–1897), deutscher Geologe und Mineraloge
 Johann Baptist von Streng (1808–1883), Schweizer Politiker und Richter
 Jörg Streng (* 1965), deutscher Architekt und Liedermacher.
 Richard Streng (1876–1951), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Simone Streng (* 1987), österreichische Skiläuferin
 Taymur Streng (1962–2022), deutscher Komponist
 Walter Olof Streng-Renkonen (1876–1959), finnischer Germanist, Romanist, Italianist, Linguist und Lexikograf

Strenge ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst von Strenge (* 1872), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann
 Hans-Peter Strenge (* 1948), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtsleiter
 Irene Strenge (* 1948), deutsche Juristin und Sachbuchautorin
 Julius Strenge (1846–1914), deutscher Klassischer Philologe, Lehrer und Herausgeber
 Karl Friedrich von Strenge (1843–1907), deutscher Rechtsgelehrter und Staatsminister 
 Verena von Strenge (* 1975), deutsche Sängerin und Tänzerin
 Walter Strenge (1898–1974), US-amerikanischer Kameramann

Strenge ist ein Verhalten, siehe Autorität #Autorität in der Erziehung

Siehe auch:

 der Strenge